Arte y arquitectura coptas pueden hacer referencia a:

Arte copto, bien el arte egipcio producido durante el principio de la era cristiana o el arte producido por los cristianos coptos
Arquitectura copta, la arquitectura de los coptos en Egipto